Бровары́ — имя собственное:
 Бровары — устаревшее название пивоваров на юге и западе Руси (России).

Топоним 
 Бровары — город областного значения в Киевской области.
 Бровары — село в Бучачском районе Тернопольской области.

Название 
 Бровары — железнодорожная станция в городе Бровары.
 «Бровары» — бывший аэропорт города Киев, уничтожен немцами в 1941 году.

См. также 
 Бровар
 Бровари — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.